Detta är en lista över Sveriges damlandskamper i handboll, historiskt och fram till cirka 1977.

Lista

Inomhus

Utomhus

Se även
Lista över Sveriges herrlandskamper i handboll

Källor
Notera: Bollsportens först och störst räknar världsmästerskapet 1957 som utomhuslandskamper

Noter

Listor med anknytning till sport
Listor med anknytning till Sverige